El término cohabitación hace referencia a varios artículos de esta enciclopedia:

Política
 Cohabitación, situación que se da cuando el jefe de Estado de la República es de diferente partido político que el jefe de Gobierno.

Literatura
 Cohabitación, adscripción de dos conceptos contrarios a un mismo sujeto.

Derecho civil
 Vida en matrimonio (véase concubinato).